Самый ценный игрок плей-офф Единой лиги ВТБ — награда лучшему игроку Единой лиги ВТБ в плей-офф. Она присуждается ежегодно с 2008 года. С момента учреждения награды титул присуждался 11 разным игрокам. Текущий обладатель титула — Дэниел Хэккетт. Милош Теодосич  является единственным игроком, который завоёвывал эту награду дважды.

Список победителей

Примечания

Ссылки 

Награды Единой лиги ВТБ
Награды, появившиеся в 2008 году